R 360 oder R360 steht für:
 Reichsstraße 360, Deutsches Reich
 R360 road (Irland)
 R360 road (Südafrika)

 Mazda R360, japanisches Fahrzeug
 Renault R360, französischer Lkw, siehe Renault Major
 Scania R360, schwedischer Lkw, siehe Scania R-Serie
 Sega R360, japanischer gyroskopischer Arcadeautomat

R-360 steht für:
 R-360 Neptun (Seezielflugkörper), ukrainischer Seezielflugkörper